Bahnhofstraße 40 oder Bahnhofstrasse 40 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 40 in Bischofshofen, Österreich, siehe Tulayahaus
 Bahnhofstraße 40 in Brixen, Südtirol, siehe Liste der Baudenkmäler in Brixen
 Bahnhofstraße 40 in Neukalen, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Neukalen
 Bahnhofstraße 40 in Rieschweiler-Mühlbach, Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rieschweiler-Mühlbach
 Bahnhofstrasse 40 in Romanshorn, Kanton Thurgau, siehe Liste der Kulturgüter in Romanshorn
 Bahnhofstraße 40 (Thannhausen), Bayern